Касте́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Ош-Нор-Уэст. Округ коммуны — Ош.

Код INSEE коммуны — 32091.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 75 км западнее Тулузы, в 6 км к северо-западу от Оша.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 290 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 194 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 151 были экономически активными, 43 — неактивными (показатель активности — 77,8 %, в 1999 году было 82,0 %). Из 151 активных жителей работали 142 человека (73 мужчины и 69 женщин), безработных было 9 (5 мужчин и 4 женщины). Среди 43 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 23 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер